Alex Box Stadium peut désigner :
 l'ancien Alex Box Stadium de Bâton-Rouge, en Louisiane, un stade de baseball construit en 1938 et démoli en 2010 ;
 le nouvel Alex Box Stadium de Bâton-Rouge, un stade de baseball inauguré en 2009.